Сентрал-Дезерт () — район местного самоуправления (графство) Северной территории, Австралия. Столица графства — город Алис-Спрингс, который не входит в состав графства. Графство занимает площадь в 282 090 км². Население графства 4743 человека (2009).

История 
В октябре 2006 года правительство Северной Территории объявило о реформе местного правительства. Цель реформы заключалась в том, чтобы улучшить и расширить предоставление услуг в населённых пунктах по всей Северной территории путём создания одиннадцати новых графств. Графство Сентрал-Дезерт было образовано 1 июля 2008 года. Выборы в графстве состоялись 25 октября 2008 года. Нынешний мэр — Норберт Джапминжипа Патрик. Графство Сентрал-Дезерт было объединено из следующих графств:
 Анматжере
 Арлтарлпилта
 Ладжамани
 Уендуми

Палаты 
Совет графства Сентрал-Дезерт разделён на четыре отделения, которые регулируются 12 советниками через 4 палаты:
 Нортерн Танами (2)
 Соунтерн Танами (4)
 Анмантжери (3)
 Акитуарре (1)

Города 
Города с населением по данным переписи 2006 года:
 Атитджере (247)
 Ладжамани (669)
 Нуиррипи (251)
 Ти-Три (153)
 Вилловра (272)
 Уелами (215)
 Уендуму (686)

См. также 
 Районы местного самоуправления Северной территории

Литература 
 .

Регионы Северной территории
Графства Австралии